«Заха́р Приле́пин. Уро́ки ру́сского» — российская аналитическая телепередача на НТВ. Выходит еженедельно с 2017 года. В передаче Захар Прилепин даёт комментарии на наиболее актуальные политические темы в формате видеоблога.

Описание 
Телепередача вышла 10 ноября 2017 года. Создатели объясняют, что выбирают для обсуждения наиболее громкие темы.

Продолжительность выпусков — 20-24 мин. Структура одного выпуска — либо монолог автора-ведущего, который предлагает собственный взгляд, либо в стартовых выпусках к этому добавляется интервью с приглашённым гостем. В течение первых трёх недель выхода передачи на сайте НТВ размещались дополнительные материалы — «факультативы».

Первые 18 месяцев выпуски выходили в пятницу около полуночи — 0:10 — 0:20. С 16 мая 2019 года программа демонстрируется в эфире НТВ по четвергам в 23:50. С позиции контрпрограммирования эфира — телепередачи проекта пересекаются в сетке с шоу «Вечерний Ургант».

Прилепин отмечает, что к 11 марта 2019 года «из 57 „Уроков русского“ самые высокие рейтинги имели программы про Сталина и Берию (и самое большое количество лайков на YouTube-канале), а самое большое неприятие зрителей вызвала программа про Николая Второго.

Список выпусков

Критика 
Александр Мельман, телекритик «Московского комсомольца», о старте проекта: «В „Уроках русского“ он борется с укро-фашистами. И с нашими либеральными диванными войсками. Борется от всей души, просто идёт на „вы“… Его тоже завербовали на пропагандистский фронт. То есть он сам завербовался… Он плохо кончит… Используют его и его искренность по полной программе». После «Урока № 59»: «Он видит, отмечает в родном государстве столько несправедливости — хоть плачь или вой на луну. Захар не плачет, не воет, просто делает то, что может — показывает всю эту убогость и подлость своей страны и своего народа. Да-да, и народа тоже. И при этом любит и страну свою, и народ как мало кто».

Слава Тарощина, обозреватель «Новой газеты»: «Захар Прилепин, стихийный постмодернист, выстраивающий свой дебют в формате суматошного клипа… Обида — двигатель нынешнего авторского ТВ… Жанр авторской политической журналистики переживает не лучшие дни. При некотором усилии ему, жанру, можно пришить даже некоторую непатриотичность устремлений. Не может великая держава в лице её медийного авангарда быть обидчивой, как прыщавый подросток. Наверное, есть смысл обновить подход к телеаналитике, да и не только к ней».

Валерий Скрипко, блогер газеты «Завтра»: «А канал НТВ разочаровал. Наверно, редакторы думали: как бы что-то патриотическое сказать, но чтобы никто ничего не понял… ведущий Захар Прилепин появляется в студии как-то боком, иногда даже не присаживаясь, и начинает говорить без перерыва и такой быстрой скороговоркой, что даже опытный в общественных науках зритель успевает зафиксировать только отдельные положения и фразы… Где бы найти специалиста, чтобы передачу на НТВ под названием „Уроки русского“ повторять с медленным сурдопереводом? Там, порой, такие убийственные для либерального истеблишмента формулировки и разящие фразы!».

Примечания

Ссылки 
 Выпуски на сайте НТВ
 Выпуски на НТВ в YouTube

Телепередачи НТВ
Телепередачи, запущенные в 2017 году
Захар Прилепин